Burning Bridges ist der Name folgender Alben:

 Burning Bridges (Arch-Enemy-Album) (1999)
 Burning Bridges (Bon-Jovi-Album) (2015)
 Burning Bridges (Glen-Campbell-Album) (1967)
 Burning Bridges (Haste-the-Day-Album) (2004)
 Burning Bridges (Jack-Scott-Album) (1964)
 Burning Bridges (Ludacris-Album) (2015)
 Burning Bridges (Naked-Eyes-Album) (1983)
Burning Bridges ist der Name folgender Lieder:

 Burning Bridges (Pink-Floyd-Lied) (1972)